Зокијапан има више значења:

 Зокијапан (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зокијапан (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Зокијапан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зокијапан (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Зокијапан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зокијапан (Зокијапан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зокијапан (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Зокијапан (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику